Shantipur peut faire référence à :
 Shantipur, un village du Népal situé dans le district de Dhanusha ;
 Shantipur, un village du Népal situé dans le district de Gulmi ;
 Shantipur, un village du Népal situé dans le district d'Ilam.